Уиллимон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уиллимон, Бо (род. 1977) — американский драматург и сценарист. 
  (род. 1946) — американский теолог и епископ.